Enrico Guardigli (1893 – ...) – calciatore italiano
 Fabio Guardigli (n.1968) – ex sciatore alpino sammarinese
 Francesca Guardigli (n. 1973) – ex tennista sammarinese
 Gianni Guardigli (n. 1961) – drammaturgo italiano
 Luigi Guardigli (1923-2008) – pittore mosaicista italiano